BTO steht für:
 Bachman-Turner Overdrive, kanadische Rockgruppe der 1970er Jahre
 Bariumtitanat (BaTiO3)
 5,5'-Bistetrazolyl-1,1'-diol, dem Ausgangsstoff des Sprengstoffes TKX-50
 Basic Timestamp Ordering, ein Algorithmus zur Synchronisierung verteilter Systeme
 Berliner Theater Orchester
 BRENDA Tissue Ontology, eine lebenswissenschaftliche Fachenzyklopädie zum Thema Gewebe
 British Trust for Ornithology
 Brussels Treaty Organization, siehe Brüsseler Pakt
 Build-to-Order, die Erstellung einer Ware erst nach und gemäß Auftrag
 Business Technology Optimization
 Business Transformation Outsourcing, siehe Outsourcing

bto steht für:
 Rinconada Bikolano (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen der Sprachgruppe Inlandbikol der Sprache Bikolano auf der Halbinsel Bicol der Insel Luzon

BTO